Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2014/2015 rozpoczął się 13 sierpnia 2014 w Pöhla, a zakończył się 16 marca w Chaux-Neuve. Cykl miał się składać się z 16 konkursów, jednak 2 z nich zostały odwołane. Zawody rozgrywane były w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Słowenii oraz Francji. Tytułu broniła Austriaczka Elisabeth Raudaschl.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
2014 w Europie
2015 w Europie
2015